Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1990 года прошёл в городе Вестерос (Швеция) с 1 по 5 апреля 1990 года. Турнир прошёл в 32-й раз. Швеция приняла мужской чемпионат мира во 2-й раз. В Вестеросе турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 20-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 3:1. Третье место заняли сборная Дании и сборная Швеции (матч за 3-е место не проводился).

В последний раз в чемпионате участвовала сборная ФРГ, со  она стала участвовать как сборная Германии.

Одновременно с мужским в Вестеросе проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за третье место не проводится, бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швеции (как сборная принимающей страны), сборная Канады (как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Эд Вереник), семь европейских мужских сборных (кроме сборной Швеции), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за распределение 8-го и 9-го мест.

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка 8-е место заняла сборная Финляндии, 9-е место — сборная Италии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Томми Стьерне (сборная Дании).

Примечания 

1990
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 1990 году
1990 год в кёрлинге
Апрель 1990 года
Международные спортивные соревнования в Вестеросе
Чемпионаты мира в Швеции